Sunset Village ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sunset Village (Arizona)
 Sunset Village (Georgia)
 Sunset Village (Indiana)
 Sunset Village (Virginia)